Balázs István (1873–1932) biológus, botanikus, pedagógus 
Balázs István (1881–1962) kohómérnök
Balázs István (? – ?) Európa-bajnoki bronzérmes ökölvívó
Balázs István (1902–1976) színész
Balázs István (1906–1998) újságíró
Balázs István (1908–1995) szobrászművész
Balázs István (1935) erdőmérnök, vadgazdálkodási szakmérnök
Balázs István (1944) erdélyi magyar festő, grafikus, építész
 Balázs István (1950) zenetudós
Balázs István (1952) íjász
Balázs István (1989) Junior Prima díjas gordonkaművész
Étienne Balázs (1905–1963) Balázs István sinológus ismert neve
hasonló néven
 Balázs István Balázs (1985) operatőr.

Jegyzetek